Bolaffi è un cognome italiano, variante di Abulafia

Persone
 Alberto Bolaffi – filatelista italiano
 Giulio Bolaffi – filatelista italiano
 Guido Bolaffi – giornalista e sociologo italiano

Altro
 Bolaffi Arte – rivista italiana d'arte